Jan den Boer (voetballer), een Nederlands voetballer
 Jan den Boer (waterpoloër), een Nederlands waterpoloër
 Jan den Boer (componist), een Nederlands componist